Kardam de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo o Kardam de Bulgaria, príncipe de Tírnovo (Madrid, 2 de diciembre de 1962 - Ibídem, 7 de abril de 2015) fue el primogénito y heredero del destronado zar Simeón II de Bulgaria y de su esposa, Margarita Gómez-Acebo.

Biografía 

Kardam de Bulgaria fue economista, con una maestría en Economía de la Agricultura de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Matrimonio e hijos
El 11 de julio de 1996 contrajo matrimonio en la Iglesia Ortodoxa de Madrid con Miriam Ungría y López, gemóloga e historiadora (Madrid, 2 de septiembre de 1963), hija de  Bernardo Ungría y Goiburu, Presidente Honorario del Colegio Heráldico de España y de las Indias y autor de Los Títulos Nobiliarios Utilizados Como Distantivos Comerciales, y de su mujer, María del Carmen López y Oleaga (f. en 2019), nieta paterna de Alfonso Ungría y Gargallo (1893 - 21 de diciembre de 1965) y de su mujer, María del Pilar Goiburu y Careche, bisnieta de Agustín Ungría y Castro (1847 - Madrid, 5 de octubre de 1930) y de su mujer, María de la Visitación Gargallo y Lahoz (1870 - Madrid, 10 de marzo de 1946), y tataranieta de Mariano Ungría y Bordería y de su mujer, Ana María de Castro.

Con ella tuvo dos hijos:
Boris (Madrid, 12 de octubre de 1997), primero en la línea de sucesión al trono de Bulgaria y actual Príncipe de Tírnovo desde de la muerte de su padre.
Beltrán (Madrid, 23 de marzo de 1999), segundo en dicha línea de sucesión.

Su viuda contrajo matrimonio con el príncipe jordano Gazhi bin Muhammad el 3 de septiembre de 2022 en el Palacio de Raghadan.

Accidente y fallecimiento
El 15 de agosto de 2008, el príncipe Kardam y su mujer sufrieron un accidente de tráfico en El Molar, cerca de Madrid. Kardam fue trasladado en helicóptero al Hospital Doce de Octubre de Madrid, y su mujer fue trasladada al Hospital La Paz de la misma capital. Durante un largo período de tiempo, Kardam estuvo recuperándose en Cacheiras, Galicia.

Posteriormente, después de una moderada recuperación, falleció víctima de las secuelas de dicho accidente a los 52 años de edad.

Está enterrado en el Cementerio de San Isidro. El funeral, con una misa ortodoxa, fue celebrado en el antiguo monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de los Santos Cirilo y Metodio (Casa Real de Bulgaria).

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bulgaria
Alumnado de la Universidad Estatal de Pensilvania
Antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Sepultados en el cementerio de San Isidro